John Gay peut désigner :
 John Gay (1685-1732), poète et dramaturge anglais ;
 John Gay (1924-2017), scénariste américain.